Luzzara – comune italiano della provincia di Reggio Emilia
 Gonzaga di Luzzara – famiglia nobile italiana
 Battaglia di Luzzara – battaglia della Guerra di successione spagnola 
 Domenico Luzzara – dirigente sportivo italiano